Wzniesienia
 Jagodna – góra w Sudetach Środkowych w Górach Bystrzyckich
 Jagodna – schronisko PTTK działające w okolicach góry
 Jagodna – inna nazwa góry Jagoda w Sudetach Zachodnich
 Jagodna – wzgórze w zachodniej części Pogórza Śląskiego na terenie Czech

 Miejscowości
 Jagodna – była nazwa wsi Jagodnia w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Siedlce

 Zobacz też
 Jagodnia (ujednoznacznienie)
 Jagodno
 Jagodne